San Cesario puede referirse a:

 San Cesario di Lecce, una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia
 San Cesario sul Panaro, un municipio situado en el territorio de la Provincia de Módena, en Emilia-Romaña